Липеровский — русская семинаристская фамилия, образованная от латинского слова «печальный». Известные носители:
 Липеровский, Александр Владимирович (1874—?) — директор Киевской 6-й гимназии, временно управляющий Киевским учебным округом.
 Липеровский, Лев Николаевич (1888—1963) — протоиерей, настоятель Свято-Никольской церкви при Русском доме Сент-Женевьев-де-Буа.